Tęczyn – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. drawskim, w gminie Drawsko Pomorskie
 Zamek Tenczyn (Tęczyn) – zamek na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, we wsi Rudno w woj. małopolskim, w pow. krakowskim